Thanatus steht für:
 Thanatos (Mythologie), lateinische Namensform Thanatus, ein Gott des Todes in der griechischen Mythologie 
 Die Herzfleckläufer, eine Spinnengattung der Familie der Laufspinnen (Philodromidae)